Монго може стосуватися:

 Монго — місто у Чаді, адміністративний центр регіону Гера.
 Монго — група народів банту, одна з найбільших етнічних спільнот у ДР Конго (кол. Заїр).
 Монго — одна з мов банту, якою розмовляють люди монго в ДР Конго.